Садовський — слов'янське прізвище (жіноча форма — Садовська).

Відомі особи 

 Садовський Анатолій Володимирович (1916—1981) — радянський футболіст (півзахисник) та тренер.
 Садовський Антін — золотар кінця 18 століття.
 Садовський Богдан Анатолійович (1974—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Садовський Валентин (1883—1947) — член Центральної Ради, генеральний секретар судових справ, народний міністр праці УНР.
 Садовський Віталій Михайлович (1950–2009) — український художник та іконописець.
 Садовський Володимир Іванович (1865—1940) — український диригент, музичний діяч і критик, священик.
 Садовський Володимир Миколайович — полковник Збройних Сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Садовський Геннадій Леонідович (1897—1937) — старшина Армії УНР, жертва більшовицького терору.
 Садовський Денис Володимирович (1982—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Садовський Домет — греко-католицький священик.
 Садовський Іван Іванович (1876–1948) — український актор, народний артист УРСР (1947).
 Садовський Іван Максимович — Герой Радянського Союзу.
 Садовський Іван Михайлович (1855–1911) — український ветеринарний лікар, анатом, мікробіолог.
 Садовський Йосип Антонович (1929—2008) — скульптор.
 Садовський Леонід Вікторович (1949—2020) — український режисер, педагог
 Садовський Максим Павлович (1895—1977) — радянський інженер, директор Харківського електротехнічного інституту в 1938‒1939 роках, ректор Львівського політехнічного інституту в 1939—1941 роках.
 Садовський Микола Карпович (1855—1933) — актор, корифей.
 Садовський Микола Степанович — генерал-майор Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Садовський Михайло Вікентійович (1887—1967) — полковник армії УНР.
 Садовський Михайло Олександрович — Герой Соціалістичної Праці.
 Садовський Михайло Прович (1847–1910) — російський театральний актор.
 Садовський Никифор (1884—1935) — математик.
 Садовський Сергей Иосіфович — радянський підполковник, російський поет
 Садовський Тодось (1891—1943) — технолог, термінолог.
 Садовський Юрій Володимирович — Герой Радянського Союзу.

Садовський — селище, Ертільський район, Воронезька область
 Садовський — селище, Ромодановський район, Мордовія

Див. також 
 Садовська

Примітки